Hazlett peut faire référence à : 
 Albert Hazlett (1837-1860), abolitionniste américain.
 Ida Crouch-Hazlett (v. 1870 - 1941), militante américaine socialiste, également active dans la défense des droits des femmes.
 Olive Hazlett (1890—1974), mathématicienne américaine.

  (1976-), journaliste américaine.
  (1864–1941), parlementaire américain.
  (1926–2010), joueur américain de baseball et de football américain.
  (1952-), économiste américain.
  (1905–1978), joueur de rugby à XV et agriculteur néo-zélandais.